EIO steht für:
 Elektroinstallation Oberlind
 European Investigation Order, siehe Europäische Ermittlungsanordnung, Vereinbarung unter allen Justizbehörden der Europäischen Union
 Extended Interaction Oscillator, Linearbeschleuniger-Vakuumröhre
 Error Input/Output, POSIX-Fehlercode
 Enhanced Input/Output, Interface von JetDirect-Adaptern
 Exercise-induced orgasm, seit 2007 auch Coregasm, von Alfred Charles Kinsey 1953 in Sexual Behavior in the Human Female postulierter Orgasmus

Eio steht für:
 Eio, Fluss in der norwegischen Kommune Eidfjord in Hordaland
 Eio (Murcia), Ort im Königreich Murcia (Krone Kastilien)

Eio ist der Vorname folgender Personen:
 Eio Sakata (1920–2010), japanischer Go-Spieler, 9. Dan

Abkürzung